Статья посвящена составам сборных, которые принимают участие на Кубке африканских наций 2008.

Группа А

тренер: Клод Ле Руа

тренер: Робер Нузаре

тренер: Анри Мишель

тренер: Ари Сханс

Группа В

тренер: Райнхард Фабиш

тренер: Жерар Жили

тренер: Жан-Франсуа Жодар

тренер: Берти Фогтс

Группа С

тренер: Отто Пфистер

тренер: Хассан Шехата

тренер: Мохаммед Абдалла

тренер: Патрик Фири

Группа D

тренер:  Луис Оливейра Гонсалвиш

тренер: Хенрик Касперчак

тренер: Карлос Алберто Паррейра

тренер: Роже Лемерр

2008